Маркотт () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Маркотт, Дон (род. 1947) — канадский хоккеист, двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Бостон Брюинз».
 Маркотт, Феликс (1865—1953) — французский яхтсмен, серебряный призёр летних Олимпийских игр 1900 года.
 Маркотт, Элиз (род. 1988) — канадская синхронистка, участница двух летних Олимпийских игр, двукратная бронзовая медалистка чемпионатов мира.